Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 21 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Ana Ivanović, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2014
Tennis en avril 2014